Sydenham kan syfta på följande platser:

Australien 

 Sydenham, Victoria, ort, Brimbank, 
 Sydenham, Western Australia, gruva, Coolgardie, 
 Sydenham, New South Wales, ort

Storbritannien 

 Sydenham, Oxfordshire, parish, England, 
 Sydenham, London – ett distrikt i södra London
 Sydenham, Somerset, ort
 Sydenham Damerel, ort, Devon

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar